Hristos Kalantzis (1 de dezembro de 1982) é um futebolista profissional grego, atacante, milita no AO Kerkyra.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Kerkyra FC
Futebolistas do Kalamata FC
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do Atromitos FC